

Patronymes 
Gorchkov (masculin ; ) ou Gorchkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 
Aleksandr Gorchkov (1928-1993), athlète soviétique ;
Aleksandr Gorchkov (1946-2022), patineur artistique soviétique ;
 Sergueï Gorchkov (1910-1988), amiral soviétique
 Tatiana Gorchkova (1981-), joueuse de volley-ball russe

Navires 
Nommés d'après l'amiral Serguei Gorshkov
 Amiral Gorshkov, un ancien porte-avions soviétique puis russe, en service de 1987 à 2004 revendu à l'Inde (INS Vikramaditya)
 Amiral Gorchkov, une frégate russe lancée en 2010 et mis en service en 2018, première de la classe Amiral Gorchkov

Patronyme russe